CyberSecurity for the Next Generation — Международная студенческая конференция по проблемам компьютерной безопасности.
Организатор: Лаборатория Касперского.

Цели 
Объединить специалистов, молодых учёных, исследователей, изучающих проблемы компьютерной безопасности, для обмена опытом, развития инноваций и культуры защиты информации.
Конференция «CyberSecurity for the Next Generation» (до 2012 г. имела название IT Security for New Generation) призвана обеспечить поддержку молодых учёных, проводящих исследования в области информационной безопасности.
Собираясь вместе, студенты, ведущие IT-эксперты, а также профессора и учёные из мировых университетов обсуждают самые актуальные проблемы кибербезопасности. Участники конференции представляют свои работы и проекты, охватывающие широкий спектр вопросов и задач в сфере информационной безопасности. В частности они исследуют угрозы для новых и развивающихся платформ, разрабатывают решения для безопасности облачной и виртуальной инфраструктуры, работают над защитой больших объемов данных и корпоративной инфраструктуры, создают технологии защиты будущего, а также разрабатывают программы обучения IT-безопасности. Экспертное жюри, в состав которого входят мировые IT-эксперты и исследователи, по итогам региональных этапов конференции отмечает лучшие проекты — их авторы получают возможность выступить на международном финале и в случае победы становятся обладателями гранта от «Лаборатории Касперского» на развитие своего проекта.
Для сотрудничества с перспективными и талантливыми студентами компания разработала программу стажировок, которые дают будущим IT-специалистам возможность познакомиться с работой исследовательских и технических подразделений компании и собрать материал для подготовки дипломной работы по защите информации от киберугроз.

Участники 
К участию в конференции приглашаются студенты высших учебных заведений, аспиранты и молодые учёные.

Порядок проведения 

Конференция состоит из 4 региональных туров и финала.Информация о турах 2014

Во время отбора студентов для участия в региональном туре участники заполняют регистрационную форму и прикладывают к ней свою работу, оформленную в соответствии с требованиями (см. Положение о конференции).

Программный комитет, состоящий из экспертов компании и представителей вузов, оценивает присланные работы и определяет лучшую в каждой номинации. Авторов лучших работ организаторы приглашают на очный тур конференции и оплачивают авторам эту поездку (один автор от каждого лучшего доклада).

Сроки подачи работ, даты объявления итогов заочного тура и дата очного тура объявляется на официальном сайте конференции.

Очный тур

Состоит из выступлений авторов лучших работ и гостей конференции (участников заочного тура, пожелавших приехать за свой счет). Члены программного комитета оценивают каждое выступление и выбирают лучшего докладчика.

Все участники конференции получают памятные дипломы и сувениры от организаторов. Лучший докладчик получает ценный приз.

Темы конференции 

• Криптография. Её актуальность в современном обществе.
• Компьютерная преступность.
• Компьютерные угрозы. Угрозы для мобильных устройств.
• Спам. Методы обнаружения спама с анализом содержимого и без него. Фишинг.
• Методы обнаружения и предотвращения компьютерных угроз.
• Средства анализа и тестирования современных средств защиты.
• Образовательные проекты (программы и методики обучения) в области компьютерной безопасности.
• Экономические модели и аналитические аспекты информационной безопасности.

Критерии оценки 

Работа будет оценена по следующим критериям:

• научно-методический уровень разработок, содержащихся в конкурсных проектах;

• социальная значимость и актуальность работы;

• полнота раскрытия темы;

• объективность информационно-аналитических материалов;

• практическая значимость

• оформление работы.

Итоги конференции 
Лучшие работы и сборник трудов конференции публикуется онлайн на сайте конференции.

История конференции

I Студенческая конференция IT Security for The New Generation 
Сроки проведения заочного тура:
1 марта — 30 июня.
Публикация итогов заочного тура: 16 июля.
Очный тур: 29-30 августа 2008 года
Место проведения: офис Лаборатории Касперского.

Количество участников: 37 авторов заочного тура
18 авторов на очном туре.

Сборник трудов конференции

www.kaspersky.ru/downloads/pdf/student_conference_main_2008.pdf Положение о I конференции (pdf)

В 2014 м году ожидаются следующие туры:
10-12 декабря 2013 — Европейский тур 2014, в Миланском политехническом университете (Politecnico di Milano).
19-21 февраля 2014 — тур Россия и страны СНГ. Место проведения — Киевский политехнический институт.
10-12 марта 2014 — тур Азия, Океания и Ближний восток. Место проведения — Корейский Университет, Сеул.
31 марта-2 апреля 2014 — американский тур. Место проведения — университет Джорджтауна, США
Финал в июне 2014, Стокгольм, Швеция.

Победитель очного тура

Лиана Магдановна Ермакова (Пермский государственный университет) с докладом «Методы автоматизации семантического анализа нежелательной массовой почтовой рассылки в сети Интернет на французском языке».

II Студенческая конференция IT Security for The New Generation 

Программный комитет, состоящий из экспертов компании и представителей вузов, оценивает присланные работы и определяет лучшую в каждой номинации. Авторов лучших работ организаторы приглашают на очный тур конференции и оплачивают авторам эту поездку (один автор от каждого лучшего доклада).

Сроки подачи работ: 1 ноября 2008 — 1 марта 2009
Оценка работ программным комитетом: 1 марта — 16 марта 2009
Объявление результатов заочного тура: 16 марта 2009 г.

Сроки очного тура: апрель 2009.

Своё участие в работе конференции подтвердили партнеры Лаборатории Касперского из вузов Германии, Франции, Великобритании.

www.kaspersky.ru/downloads/pdf/student_conference_main_2009.pdf Положение о II конференции (pdf)

Ссылки 
 Официальный сайт конференции
 Архив I конференции
 О конференции
 Сборник трудов
 Цитаты в сети
 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности

Информационная безопасность
Конференции по информатике
Сайты, появившиеся в 2008 году
Сайты компьютерной тематики